Bursuceni se poate referii la:

Localități din România:
Bursuceni, Suceava
Localități din Republica Moldova:
 Bursuceni, Sîngerei